

Мала Горка — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Мала Горка — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Мала Горка — присілок, Підосиновський район, Кіровська область

Див. також 
 Горка